Ніньбінь:

 Ніньбінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Ніньбінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Ніньбінь